Bombana steht für:
 Bombana (Regierungsbezirk), indonesischer Regierungsbezirk auf Sulawesi

Bombana ist der Familienname von:
 Davide Bombana (* 1958), italienischer Balletttänzer und Choreograf